Dunkles Zeitalter bezeichnet:

 Dunkle Jahrhunderte, eine Epoche mit nur sehr wenigen Überlieferungen in der Geschichtsschreibung
 Dunkles Zeitalter (Kosmologie), ein Zeitabschnitt im frühen Universum, bevor es durch Rekombination transparent wurde
 Dunkles Zeitalter der Superheldencomics, siehe Modernes Zeitalter (Comics)

Siehe auch:

 Dark Ages
 Dunkle Jahrhunderte (Begriffsklärung)
 Finsteres Mittelalter
 Dunkles Zeitalter der Digitalisierung